

События 
 Консулы Флавий Агапит и Флавий Анастасий Павел Проб Сабиниан Помпей Анастасий.
 Первое упоминание славян.
 Опустошение Македонии и Эпира славянами.
 Указы Лян У-ди в пользу буддизма.
 Посольство эфталитов в Лян.

Родились 
 Хариберт I, король Парижа, сын короля Хлотаря I и Ингунды (ум. 567)
 Бели ап Рин, король Гвинеда (ум. 599)

Скончались 
 Кадваллон ап Эйнион

См. также

Примечания